Dean Koolhof – calciatore olandese
 Jurrie Koolhof – calciatore e allenatore di calcio olandese
 Wesley Koolhof – tennista olandese